Leccese – relativo alla città di Lecce
 Leccese – il territorio circostante Lecce
 Dialetto leccese – dialetto appartenente al gruppo meridionale estremo, parlato a Lecce

Persone 

 Antonio Leccese detto Ricciolodoro (1956-1981) – criminale italiano, ed esponente della Banda della Magliana
 Franco Leccese (1925-1992) – velocista italiano, campione italiano nei 100 e nei 200 metri piani
 Angela Safiria Leccese (n. 1970) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Vito Leccese (n. 1962) – politico italiano

Pagine correlate 
 Leccesi

Altri progetti